La edición 95.º del Campeonato de Wimbledon se celebró entre el 21 de junio y el 4 de julio de 1981 en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, Inglaterra.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 jugadores mientras que el femenino lo iniciaron 96 tenistas que se repartirían en premios una dotación económica de 300.000 dólares.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el estadounidense  John McEnroe  logrando el primero de sus tres triunfos en el torneo al imponerse en la final al sueco Björn Borg.

En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense  Chris Evert logrando el tercero y último de sus triunfos en Wimbledon al imponerse a la checoslovaca  Hana Mandlíková.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles masculino

Torneo dobles femenino

Véase también 
 Campeonato de Wimbledon
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Wimbledon (Web official)

Campeonato de Wimbledon 1981